Umsonst ist die Bezeichnung für:
 Umsonst (1967), deutscher Film von Michael Kehlmann
 Umsonst (2014), deutscher Film von Stephan Geene
 Umsonst!, Posse mit Gesang und Tanz in drei Akten von Johann Nestroy

Siehe auch: